Волынщинский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Волынщинский сельсовет — Пензенская область, Бековский район.
 Волынщинский сельсовет — Рязанская область, Ухоловский район.
 Волынщинский сельсовет — Ульяновская область, Кузоватовский район.